Demolon est le patronyme de plusieurs personnalités françaises :
Albert Demolon (1881-1954), ingénieur agronome.
Pascal Demolon (1964), acteur.